Чуле́й () — румынская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Чулей, Ленуца (род. 1958) — румынская скрипачка.
 Чулей, Ливиу (1923—2011) — румынский кинорежиссёр, художник и актёр.

Топоним 
 Чулей — приток реки Печоры.